Schloss Leubnitz steht für folgende Schlösser in Sachsen:

 Schloss Leubnitz (Rosenbach), Vogtlandkreis
 Schloss Leubnitz (Werdau), Landkreis Zwickau